

Сиваш — система мілководних заток на заході Азовського моря
 Сиваш — селище, Херсонська область, Генічеський район
 Сиваш — колишнє село Первомайської міської ради Харківської області (зняте з обліку 23 серпня 1994 року)
 Сиваш — залізнична станція Запорізької дирекції Придніпровської залізниці

 Сиваш Олександр Олександрович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.